L'expression Oscars du cinéma 1939 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1939 et honorait des films sortis en 1938.

Pour les films sortis en 1939 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1940.